Скоробогатый — фамилия:
 Скоробогатый, Александр Дионисий (1639—1699) — военный деятель Великого княжества Литовского.
 Скоробогатый, Алексей Феодосьевич (1871—1945) — советский деятель охраны природы.
 Скоробогатый, Виктор Яковлевич (?—1916) — хорунжий; Кавалер ордена Св. Георгия IV степени (26 августа 1916; посмертно)
 Скоробогатый, Владимир Александрович (род. 1964) — советский и российский футболист.

См. также 
 Скоробогатые
 Скоробогатых
 Скоробогатов